The Calling steht für:

 The Calling, US-amerikanische Band
 The Calling (2000), US-amerikanischer Horrorfilm von Richard Caesar
 The Calling (2002), US-amerikanischer Film von Damian Chapa 
 The Calling (2009), US-amerikanischer Film vom Jan Dunn 
 The Calling: Ruf des Bösen, kanadischer Thriller von Jason Stone aus dem Jahr 2014